Пётр Борисе́нко:
 Борисенко, Пётр Васильевич (1917 — после 1985) — советский агроном, Герой Социалистического Труда.
 Борисенко, Пётр Владимирович (род. 1975) — российский актёр оперетты и певец (тенор).